Sushi – preparazione della cucina giapponese
 Sushi – EP di Neuroticfish del 2001
 Sushi Ep – EP di Bassi Maestro del 2007
 Sushi – album di James Ferraro del 2012
 Sushi – singolo di Evelina del 2016
 Sushi – Software per l'anteprima dei file in GNOME